Marcel Bloch (1882-1966) : peintre français ;
 Marcel Bloch (1884-1953) : peintre, graveur et sculpteur français ; 
 Marcel Bloch (1892-1986) :  ingénieur, homme politique et entrepreneur français, connu sous le nom de Marcel Dassault.